Territoris del Nord-oest (del seu nom en anglès North-West Territories), territori del Canadà
 New World Translation of the Holy Scriptures, edició de la Bíblia publicada pels Testimonis de Jehovà